Krenželok je příjmení více osob:

 Daniel Krenželok (* 1997) – český lední hokejista
 Lukáš Krenželok (* 1983) – český lední hokejista